Strombus steht:

 für die Gattung der Fechterschnecken
 umgangssprachlich für einen Oberleitungsbus
 umgangssprachlich für einen Batteriebus

Sonstiges:
 Strombus Ridge, Gebirgskamm auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis